Con il termine Đuričić si possono indicare:
Filip Đuričić, calciatore serbo.
Milan Đuričić, ex calciatore e allenatore di calcio serbo nato nel 1945.
Milan Đuričić, allenatore di calcio serbo nato nel 1961.
Anđelko Đuričić, calciatore serbo.